Бело́к-ингиби́тор ро́ста 1 () — белок, кодируемый у человека геном ING1.

Этот ген кодирует белок-супрессор опухолей, который может индуцировать остановку роста клеток и апоптоз. Этот белок является ядерным белком, который физически взаимодействует с белком-супрессором опухоли p53 и является составной частью пути сигнализации p53. Снижение экспрессии и перегруппировка этого гена были обнаружены при различных видах рака. Существует несколько вариантов транскриптов альтернативного сплайсинга, кодирующих различные изоформы.

Локализация 
ING1 находится на хромосоме 13, недалеко от следующих генов:
 : белок, содержащий домен с активностью киназы углеводов (функция неизвестна);
 : субъединицы А2 коллагена ;
 : потенциальный регулятор миграции ;
 : Митохондриальная Цистинил-тРНК синтетаза 2.

Взаимодействия с другими белками 
ING1, как было выявлено, взаимодействует с HDAC1, , , SIN3A, SAP30, p53, , CREBBP и .

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы транскрипции